In dit artikel worden Noorse eilanden vermeld, gerangschikt naar grootte.

 
Noorwegen
Eilanden